

Geografia 
 Fās – nome della città del settentrione marocchino (occidentalizzato in Fez)

Sigle 
 Federation of American Scientists
 Federazione Architetti Svizzeri
 Ferrovia Adriatico Sangritana
 Field Automation System
 Fondo per le aree sottoutilizzate
 Free Alongside Ship – resa Incoterms relativa al trasporto di merci
 Fuerza Aérea Salvadoreña – aeronautica militare salvadoregna

 Biochimica 
 Recettore FasFatty Acid Synthase Codici 
 FAS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fáskrúðsfjörður (Islanda)
 fas – codice ISO 639-2/T e ISO 639-3 della lingua persiana

 Medicina 
 Farmaci Antinfiammatori Steroidei Fetal Alcohol Syndrome – sindrome alcolica fetale

 Mineralogia 
 Fas – abbreviazione di fassaite

 Sport 
 Club Deportivo FAS – società calcistica salvadoregna

 Altro 
 Lingua fas (codice ISO 639-3 fqs)
 Fas – elemento dell'ordinamento romano
 Fas''' – espressione latina per le norme di carattere religioso; per estensione la liceità di qualcosa (da cui le espressioni fas est, fas non est'')

Altri progetti